Bildäck kan syfta på:

 Däck (hjul) –  en ring av gummi omkring ett hjuls omkrets
 Bildäck (sjöfart) –  ett däck på ett färja eller ett Ro-ro-fartyg för transport av motorfordon